Australian Open-mesterskabet i damesingle 1978 var den 53. turnering om Australian Open-mesterskabet i damesingle og den 11. udgave af mesterskabet i tennissportens åbne æra. Turneringen var en del af Australian Open 1978 og blev spillet på græsbaner i Kooyong Lawn Tennis Club i Melbourne, Victoria, Australien i perioden 25. - 31. december 1978.

Mesterskabet blev vundet af useedede Chris O'Neil, som i finalen besejrede 8.-seedede Betsy Nagelsen med 6-3, 7-6, og som som dermed vandt den første og eneste grand slam-titel i sin karriere. O'Neil blev samtidig den første useedede vinder af Australian Open-mesterskabet i damesingle, siden seedninger blev indført i 1924, og der skulle gå yderligere 29 år, inden Serena Williams blev den næste useedede vinder af titlen. Australierens triumf blev betragtet som en stor sensation, idet hendes bedste grand slam-resultat i single indtil da var en plads i tredje runde ved Wimbledon-mesterskaberne 1974, og hun kom heller ikke efterfølgende i sin karriere i nærheden af yderligere grand slam-finaler i damesingle. Chris O'Neils sejr var den syvende australske triumf i træk ved mesterskabet, men derefter gik der 44 år, inden Ashleigh Barty som den næste australier vandt titlen i 2022.

Betsy Nagelsen var også i sin første grand slam-finale i damesingle, og ligesom for O'Neil skulle det vise sig at blive den eneste i hendes karriere.  Hun var den første amerikaner i finalen siden Chris Evert i 1974.

I forhold til de foregående år var præmiesummen i damesinglerækken blevet reduceret, hvilket bl.a. medførte, at turneringen blev afviklet med et af de svageste deltagerfelter nogensinde. Selv de bedste australske spillere som den forsvarende mester Evonne Goolagong samt Wendy Turnbull, Kerry Reid og Dianne Fromholtz, der alle var sluttet i top 10 på WTA's verdensrangliste i 1978, og som ellers tidligere trofast havde deltaget i deres hjemlands grand slam-turnering, valgte at blive væk. Og så endte turneringen med at blive vundet af en spiller, der var rangeret som nr. 111 på ranglisten.

Pengepræmier 

Den samlede præmiesum i kvindernes rækker ved Australian Open 1978 androg US$ 35.000, hvilket var en reduktion i forhold til det foregående år. Vinderen af damesingletitlen modtog A$ 6.000 (ekskl. per diem).

Hovedturnering

Deltagere 

I hovedturneringen deltog 32 spillere, der var fordelt på:
 28 direkte kvalificerede spillere
 4 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Efter starten på kvalifikationen meldte en af de direkte kvalificerede spillere afbud, hvilket gav plads til en lucky loser fra kvalifikationen (markeret med LL).

Seedede spillere 

Otte af deltagerne blev seedet.

Resultater

Kvalifikation 

I kvalifikationen blev der spillet om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spiller gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Se også 
 Australian Open-mesterskabet i herresingle 1978
 Australian Open-mesterskabet i herredouble 1978
 Australian Open-mesterskabet i damedouble 1978
 Australian Open-mesterskabet i mixed double 1978

Eksterne henvisninger 
 Australian Open
 ITF - Australian Open 1978

Noter 

Australian Open 1978
1978